St.-Paulus-Schule (St Paul’s School) steht für
Katholische Schule Sankt Paulus 
St Paul’s School (London)